Хонгконг се први пут појавио на Олимпијским играма 1952. године. После тога је Хонгконга је пропустио само једне Летње олимпијске игре када се придружио бојкоту московских игара 1980. године, које су предводиле САД.

На Зимским олимпијским играма Хонгконг је први пут учествовао 2002. године. Хонгконг никада није био домаћин олимпијских игара;

Олимпијци из Хонгконга закључно са 2008. годином су освојили укупно 3 медаље и то по једну златну, једну сребрну и једну бронзану. Медаље је освојена на Летњим олимпијским играма 1996, 2004. и 2012. олимпијске године.

Национални олимпијски комитет Хонгконга (-{Amateur Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong}-) је основан 1949. на 1950. и признат од стране МОКа 1951. године. Национални олимпијски комитет Хонгконга под садашњим називом (-{Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China}-) је основан и признат 8. маја 1999. године

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 

Хонгконг на олимпијским играма